Santa Cruz de la Sierra bezeichnet:

 Santa Cruz de la Sierra, Stadt in Bolivien
 Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), Gemeinde in Spanien